Staudham ist der Ortsname von

 Staudham (Altötting), Ortsteil der Stadt Altötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Staudham (Markt Schwaben), Ortsteil des Marktes Markt Schwaben, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Staudham (Wasserburg am Inn), Ortsteil der Stadt Wasserburg am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern